Wulf von Ahlefeldt ist der Name folgender Personen:

* Wulf Christopher von Ahlefeldt (1761–1840), deutscher Gutsherr und Klosterpropst
 Wulf Jürgen von Ahlefeldt († 1618), deutscher Gutsherr

Siehe auch:
 Wulff von Ahlefeldt (1694–nach 1773), deutscher Gutsherr
 Wulff von Ahlefeldt (Haselau) († 1572), deutscher Gutsherr, Erbherr von Haselau